Los Juegos Olímpicos de 1940 puede referirse a los:

Juegos Olímpicos de Invierno de 1940 previstos en Garmisch-Partenkirchen.
Juegos Olímpicos de Verano de 1940 previstos en Helsinki.